Buchengau ist der Name von
 Buchonia, Landschaft im heutigen Osthessen
 Buchengau, katholische Mittelschülerverbindung in Czernowitz, siehe Studentenverbindungen in Czernowitz#Mittelschülerverbindungen 

Siehe auch:
 Bukowina